Saxton est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Camille Saxton (1991-), joueuse canadienne de beach-volley ;
 Ida Saxton (1847|1907), épouse du  des États-Unis William McKinley, première dame » des États-Unis ;
 Johnny Saxton (1930-2008), boxeur américain ;
 Robert Saxton (1953-), compositeur britannique.

Prénom 
Saxton est prénom notamment porté par :
 Saxton Pope (1875−1926), médecin et auteur américain ;
 Jonathan Saxton Campbell Würtele (1828-1904), homme politique québécois.

Toponyme 

 Saxton, borough du comté de Bedford, en Pennsylvanie aux États-Unis.

Pseudonyme 

 Byron Saxton, pseudonyme de Bryan Kelly (1981-), catcheur professionnel, commentateur et journaliste américain.

Hydronyme 

 Saxton, rivière de la région de Marlborough située dans l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 , rivière du Vermont aux États-Unis ;
 Saxtons River, village du comté de Windham dans le Vermont aux États-Unis.

Patronyme anglais
Toponymie néo-zélandaise